Este artigo traz uma lista com todos os nomes de árbitros de futebol que apitaram as partidas finais dos Campeonatos Brasileiros de Futebol, decididas em jogos de ida e volta e em alguns casos em uma terceira partida. Nas edições onde os campeonatos foram decididos no sistema de pontos corridos, onde não existe final, foram considerados os jogos de confirmação matemática de título, chamado de "Jogo do título."

Lista de Árbitros 

Listas de árbitros de futebol
Campeonato Brasileiro de Futebol